Fragile – album muzyczny grupy Yes (1972)
 Fragile – album muzyczny grupy Seether (2000)
 Fragile – singel Stinga z albumów ...Nothing Like the Sun (1988) i ...All This Time (2001)
 Fragile – polskie czasopismo kulturalne

Zobacz też 

 
 The Fragile